Matteo I di Alessandria (m. 1408) – papa della Chiesa ortodossa copta
Matteo I di Alessandria (XVIII secolo) – papa e patriarca greco-ortodosso di Alessandria e di tutta l'Africa 
Matteo I di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli